een bron of badhuis in Jeruzalem: Bethesda (Jeruzalem)
een (voormalig) ziekenhuis in Nederland: Ziekenhuis Bethesda (4x)
een voormalige leprozerie in Suriname: Bethesda (leprozerie)
een plaats in de Verenigde Staten:
Bethesda (Maryland)
North Bethesda (Maryland)
Bethesda (Ohio)
een plaats in Wales: Bethesda (Wales)

Zie ook
 Bethesda Softworks, een Amerikaanse videogame-ontwikkelaar
 Bethesda Game Studios, een ontwikkelingsteam bij Bethesda Softworks